A palavra adestramento aplica-se, em geral, ao treino de animais para determinados fins. Animais diferentes exigem métodos diferentes de adestramento. Temos, assim:
Adestramento de cães
Adestramento (hipismo)

Desambiguação